Antonín Procházka ist der Name folgender Personen:
* Antonín Procházka (Maler) (1882–1945), tschechischer Maler und Grafiker
 Antonín Procházka (Volleyballspieler) (* 1942), tschechischer Volleyballspieler